Deux batailles entre le Chili et le Pérou ont eu lieu à Antofagasta et ont porté le nom de bataille d'Antofagasta :
 la première bataille d'Antofagasta, qui s'est déroulée le  ;
 la seconde bataille d'Antofagasta, qui s'est déroulée le .